Star Wars: Battlefront II – gra komputerowa z 2005 roku
 Star Wars: Battlefront II – remake gry wydany w 2017 roku